Le tournoi de qualification du simple dames de l'Open d'Australie 2021 se déroule du 10 au à Dubaï.

16 des 128 joueuses engagées se qualifient pour le tableau principal du tournoi, au terme de trois tours.

Contexte 
L'organisation de l'Open d'Australie annonce en fin d'année 2020 que les qualifications du Grand Chelem auraient lieu à Dubaï pour les femmes. Cela est dû à l'épidémie de coronavirus qui oblige les joueurs à respecter une quatorzaine à l'entrée d'Australie.

Primes et points 

 Une joueuse issue des qualifications reçoit les points WTA de son dernier tour du tableau principal plus 40 points supplémentaires et la prime de son dernier tour.

Têtes de série

Qualifiées 

  Kaja Juvan
  Francesca Jones
  Greet Minnen
  Sara Errani
  Whitney Osuigwe
  Clara Burel
  Tímea Babos
  Mayo Hibi
  Olga Danilović
  Chloé Paquet
  Rebecca Marino
  Elisabetta Cocciaretto
  Valeria Savinykh
  Tsvetana Pironkova
  Liudmila Samsonova
  Mayar Sherif

Tableaux

Première qualifiée

Deuxième qualifiée

Troisième qualifiée

Quatrième qualifiée

Cinquième qualifiée

Sixième qualifiée

Septième qualifiée

Huitième qualifiée

Neuvième qualifiée

Dixième qualifiée

Onzième qualifiée

Douzième qualifiée

Treizième qualifiée

Quatorzième qualifiée

Quinzième qualifiée

Seizième qualifiée

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Simple dames de l'Open d'Australie 2021
 Tournoi de qualification du simple messieurs

Liens externes 
  Site officiel

2021
Tennis féminin en 2021
Open d'Australie